Ступа:
 Ступа (ступка) с пестиком — ручное приспособление для измельчения твёрдых мелких продуктов или их частиц.
 Ступа, дагоба — элемент буддистских и индуистских храмов.
 Ступа — неформальное имя музыканта Константина Ступина.
 «Ступа» — документальный фильм 2019 года о рок-музыканте Константине Ступине.

См. также